Toppius ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Toppius (1605–1677), deutscher evangelischer Pfarrer und Historiker
 Hermann Toppius (1612–1675), evangelisch-lutherischer Geistlicher